Tomáš Vlasák (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1992, il débute dans l'Extraliga avec le HC Sparta Prague. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1993 dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en  en . En 2000, il part en Amérique du Nord. Le , il débute dans la LNH face aux Predators de Nashville. Il a évolué en Finlande, Russie,Suède et Suisse. Il a remporté la Superliga 2004 avec l'Avangard Omsk.

Carrière internationale 
Il a représenté la République tchèque au niveau international ainsi que la Tchécoslovaquie en sélections jeunes.Il remporta 3 titres mondiaux consécutifs en 1999-2000-2001 avec la République tchèque

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
2000 : nommé dans l'équipe type.

SM-liiga 
1999 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Superliga 
2003 : meilleur pointeur.
2003 : nommé dans la meilleure ligne (Martin Procházka - Pavel Patera - Tomáš Vlasák).

Extraliga 
2011 : meilleur pointeur de la saison régulière.
2011 : meilleur buteur de la saison régulière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| HC Slavia Prague 18 ans|| Tchécoslovaquie 18 ans|| 29|| 38|| 34|| 72|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| HC Slavia Prague|| Extraliga|| 24|| 17|| 7|| 24|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 45|| 16|| 12|| 28|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 39|| 6|| 14|| 20|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 35|| 11|| 22|| 33|| 24|| 16|| 5|| 5|| 10|| 4
|-
| 1996-1997|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 52|| 26|| 34|| 60|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 51|| 22|| 44|| 66|| 40|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1998-1999|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 54|| 28|| 29|| 57|| 36|| 8|| 2|| 9|| 11|| 0
|-
| 1999-2000|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 48|| 24|| 39|| 63|| 63|| 8|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2000-2001|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 27|| 6|| 12|| 18|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 5|| 0|| 1|| 1|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Ambri-Piotta|| LNA|| 42|| 21|| 22|| 43|| 39|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk|| Superliga|| 48|| 19|| 27|| 46|| 42|| 12|| 1|| 6|| 7|| 6
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 60|| 13|| 31|| 44|| 47|| 10|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 44|| 15|| 17|| 32|| 6|| 7|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2005-2006|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 46|| 15|| 24|| 39|| 36|| 15|| 7|| 8|| 15|| 4
|-
| 2006-2007|| HC Slavia Prague || Extraliga|| 32|| 14|| 10|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Linköpings HC|| Elitserien|| 22|| 7|| 8|| 15|| 4|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Plzeň|| Extraliga|| 52|| 16|| 14|| 30|| 30|| 4|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2008-2009|| HC Plzeň || Extraliga|| 52|| 27|| 31|| 58|| 62|| 17|| 7|| 13|| 20|| 2
|-
| 2009-2010|| HC Plzeň || Extraliga|| 51|| 19|| 33|| 52|| 49|| 6|| 6|| 3|| 9|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Plzeň || Extraliga|| 52|| 30|| 38|| 68|| 26|| 4|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 2011-2012|| HC Plzeň || Extraliga|| 18|| 7|| 8|| 15|| 4|| 10|| 1|| 4|| 5|| 18
|-
| 2012-2013|| HC Plzeň || Extraliga || 45|| 17|| 35|| 52|| 12|| 19|| 3|| 5 || 8|| 6
|-
| 2013-2014|| HC Plzeň || Extraliga || 47|| 10|| 18|| 28|| 30|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2014-2015|| HC Slavia Prague || Extraliga || 40 || 10 || 13 || 23 || 28 || 12 || 4 || 5 || 9 || 10

Au niveau international 

| 1992 || Championnat d'Europe junior || 5|| 2|| 3|| 5|| 2||  Médaille d'or
|-
| 1993 || Championnat d'Europe junior || 6|| 5|| 7|| 12|| 8||  Médaille de bronze
|-
| 1994 || Championnat du monde junior || 7|| 3|| 1|| 4|| 2|| Cinquième place
|-
| 1999|| Championnat du monde || 9|| 3|| 2|| 5|| 16||  Médaille d'or
|-
| 2000|| Championnat du monde || 9|| 4|| 5|| 9|| 0||  Médaille d'or
|-
| 2001|| Championnat du monde || 9|| 2|| 4|| 6|| 4||  Médaille d'or
|-
| 2002|| Championnat du monde || 7|| 3|| 3|| 6|| 0|| Cinquième place
|-
| 2004|| Coupe du monde || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| Défaite en demi-finale

Références

Naissance en février 1975
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Litvínov
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Plzeň
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace